Celestún (stad), stad in Mexico
 Celestún (gemeente), gemeente in Mexico